Western & Southern Open 2018 (kobiety)
 Western & Southern Open 2018 (mężczyźni)